El término implicación material puede referirse en lógica proposicional a:

 Implicación material como regla de reemplazo.
 Implicación material (⇒) como conectiva lógica. Se trata de una afirmación formal e hipotética, a diferencia de la implicación lógica (→), que es una afirmación con contenido de verdad.